Артамонов — російське прізвище, утворене від власного імені Артамон. Жіноча форма — Артамонова.

Відомі носії 
 Артамонов Альфред Олександрович (1935) — російський кореспондент ІТАР-ТАРС в Удмуртії.
 Артамонов Василь Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Артамонов Віктор Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Артамонов Володимир Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Артамонов Іван Ілліч — Герой Радянського Союзу.
 Артамонов Іван Пилипович (1918–1944) — Герой Радянського Союзу.
 Артамонов Микола Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Артамонов Микола Фролович — позбавлений звання Героя Радянського Союзу.
 Артамонов Михайло Іларіонович (1898–1972) — російський археолог.
 Артамонов Олексій Михайлович (1918–2011) — радянський, український живописець.
 Артамонов Олексій Олексійович (1916–1941)  — Герой Радянського Союзу.
 Артамонов Степан Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Артамонов Федір Володимирович — Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища